Чемпионат Азии по футболу среди молодёжных команд 2016 () — второй в истории розыгрыш молодёжного чемпионата Азии, проводимый Азиатской конфедерацией футбола. В турнире, прошедшем в Катаре с 12 по 30 января 2016 года, приняли участие 16 команд, составленные из игроков не старше 23 лет.

Впервые молодёжный чемпионат Азии стал также отбором на Олимпийский футбольный турнир. Три призёра чемпионата получили путёвки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В финале чемпионата молодёжная сборная Японии со счётом 3:2 одолела сверстников из Кореи. Оба финалиста, а также Ирак, занявший 3-е место, получили право сыграть на Олимпиаде.

Выбор хозяев турнира 
28 ноября 2014 года было принято решение провести финальный турнир в Катаре. Заявки на проведение чемпионата подавали также Узбекистан, Саудовская Аравия и Иран.

Отборочный турнир 

Жеребьёвка группового этапа отборочного турнира была проведена 4 декабря 2014 года. В отборочном турнире приняла участие 43 молодёжных сборных. На групповом этапе отборочного турнира они были разделены на десять групп. Матчи прошли с 23 по 31 марта 2015 года. В финальный турнир, наряду со страной-организатором, квалифицировались победители всех десяти отборочных групп, а также 5 лучших сборных, занявших вторые места.

Участники финального турнира 
Следующие 16 молодёжный команд приняли участие в турнире.

Стадионы 
Турнир прошёл на четырёх стадионах, расположенных в столице Катара — Дохе.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 12 сентября 2015 года в Дохе. 16 команд были посеяны в 4 корзины в соответствии с результатами их выступления на предыдущем молодёжном чемпионате.

В результате жеребьёвки участники финальной стадии были разбиты на четыре квартета (от A до D), откуда в плей-офф прошли по две сборные, занявшие 1-е и 2-е место в своих группах.

Составы 
В турнире приняли команды, составленные из игроков, родившихся не позднее 1 января 1993 года. В заявку на турнир каждая сборная должна была внести 23 игрока, в том числе трёх голкиперов.

Групповой этап

Регламент 
Победители каждой из восьми групп, а также команды, занявшие вторые места, выходят в 1/4 финала турнира. Положение команд в турнирной таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных во всех матчах группового этапа;
 Разница мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового этапа;
 Количество забитых мячей во всех матчах группового этапа.

При равенстве трёх основных показателей у двух или более команд, положение в таблице определяется по следующим показателям:
 Количество очков, набранных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Разница мячей, забитых и пропущенных рассматриваемыми командами в матчах группового этапа между собой;
 Количество забитых рассматриваемыми командами мячей в матчах группового этапа между собой;
 Жребий.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Команды, квалифицировавшиеся на Олимпиаду 
Следующие три молодёжные сборные завоевали право на участие в Олимпийских играх 2016 года.

Примечания 

2016
Футбол в Азии в 2016 году
Чемпионаты Азии в 2016 году
Спорт в Катаре в 2016 году
Январь 2016 года
Международные соревнования по футболу в Катаре
Чемпионаты Азии в Катаре